Milchtopf bezeichnet:
 einen Simmertopf zur Erwärmung von Milch
 einen Milchhafen zur kühlen Aufbewahrung von Milch